Meese ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Meese (* 1931), amerikanischer Politiker
 Jonathan Meese (* 1970), deutscher Performancekünstler, u. a. Teil von Meese × Hell
 Julius Meese (vor 1833–nach 1920), deutscher Unternehmer, Montanindustrieller, Hotelier, Erfinder und Münzsammler

Siehe auch:
 Mese (Begriffsklärung)
 Mies